Safeway Championship 2008, prowincjonalne mistrzostwa Manitoby mężczyzn w curlingu odbyły się w dniach 13–17 lutego 2008 w Brandon, na Keystone Centre. Reprezentantem prowincji na Tim Hortons Brier 2008 została drużyna Kerriego Burtnyka.

Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Runda finałowa

Finał 
17 lutego; 14:00

Półfinał 
17 lutego; 9:30

1-2 
16 lutego; 19:00

3-4 
16 lutego; 19:00

Runda playoff

Runda 1 
15 lutego; 19:45

Runda 2 
16 lutego; 9:00

Runda 3 
16 lutego; 14:00

Runda B góra

Runda 1 
13 lutego; 20:15

Runda 2 
14 lutego; 16:00

14 lutego; 19:45

Runda 3 
15 lutego; 12:15

Runda 4 
15 lutego; 16:00

Runda B dół

Runda 1 
14 lutego; 8:30

14 lutego; 16:00

Runda 2 
14 lutego; 16:00

14 lutego; 19:45

Runda 3 
15 lutego; 12:15

Runda 4 
15 lutego; 16:00

Runda A

Runda 1 
13 lutego; 8:30

13 lutego; 12:15

13 lutego; 16:00

13 lutego; 20:15

Runda 2 
14 lutego; 8:30

14 lutego: 12:15

Runda 3 
15 lutego; 8:30

Linki zewnętrzne 
  

2008
2008 w curlingu